Кабрієр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Кабрієр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар